Алингсос () — коммуна в Швеции в лене Вестра-Гёталанд. Административный центр — Алингсос.

Площадь коммуны — 477 км², население — 38 355 жителей (2013). Через территорию коммуны проходит европейский маршрут E20 и Западная железнодорожная магистраль.

Ранее в экономике коммуны доминирующую роль играла текстильная промышленность, однако сейчас её почти полностью сменило машиностроение.

Наиболее крупные населённые пункты 
 Алингсос
 Вестра-Бударна
 Грефснес
 Ингаред
 Йельмаред
 Соллебрунн
 Стура-Мелльбю

Источники 
 Nationalencyklopedin

Коммуны Швеции